Cescau, commune française de l'Ariège
 Cescau, commune française des Pyrénées-Atlantiques